Альбазини () — итальянская фамилия. Известные носители:

Альбазини, Микаэль (род. 1980) — швейцарский велогонщик.
  (1813—1888) — южноафриканский торговец.

См. также